Ветсвиль-ам-Альбис () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Аффольтерн. Население составляет 4234 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0014.

Ссылки 
 Официальная страница